Hluboká kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hluboká nad Vltavou (okres České Budějovice)
 Hluboká (okres Chrudim)